Коржев — русская фамилия; имеет женскую форму Коржева. Известные носители:

 Коржев, Гелий Михайлович (1925—2012) — советский и российский живописец. Сын Михаила Коржева.
 Коржев, Иван Владимирович (род. 1973) — российский скульптор-монументалист, архитектор, Заслуженный художник Российской Федерации. Внук предыдущего.
 Коржев, Михаил Петрович (1897—1986) — архитектор советского авангарда. Отец Гелия Коржева.

Коржева 
 Коржева, Кира Владимировна (1923—2007) — советский и российский художник, живописец. Жена Гелия Коржева.